Гуцало — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуцало, Александр Семёнович (1911—1946) — участник Великой Отечественной войны, штурман 845-го истребительного авиационного полка, капитан, Герой Советского Союза.
 Гуцало, Евгений Филиппович (1937—1995) — советский украинский писатель, журналист, поэт и киносценарист.